Dascylos (en grec ancien ) est le nom de plusieurs personnages de la mythologie grecque :
 Dascylos fils de Tantale, roi des Mariandynes en Bithynie ;
 Dascylos fils de Lycos, un des Argonautes ;
 Dascylos fils de Périaudos, héros éponyme de Dascylion en Carie.